Сапова () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 168 человек. Занимает площадь 1,680 км². Почтовый индекс — 48142. Телефонный код — 3551.

Местный совет 
48143, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Зарваниця

Ссылки 
 Сапова на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района